

Клекотово — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Клекотово — село в гміні Ставіґуда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства